Села:
 Ставки — Вінницька область, Гайсинський район
 Ставки — Вінницька область, Тульчинський район
 Ставки — Волинська область, Володимирський район
 Ставки — Житомирська область, Радомишльська міська громада 
 Ставки — Житомирська область, Хорошівська селищна громада
 Ставки — Київська область, Фастівський район
 Ставки — Львівська область, Яворівський район
 Ставки — Миколаївська область, Вознесенський район
 Ставки — Одеська область, Одеський район
 Ставки — Одеська область, Подільський район
 Ставки — Полтавська область, Хорольський район
 Ставки — Рівненська область, Рівненський район
 Ставки — Тернопільська область, Гримайлівська селищна громада
 Ставки — Тернопільська область, Заліщицька міська громада
 Ставки — Херсонська область, Каланчацький район

Селища:
 Ставки — Донецька область, Горлівський район
 Ставки — Донецька область, Краматорський район

Станції:
 Ставки — зупинний пункт Львівської залізниці у Тернопільській області
 Ставки — зупинний пункт Одеської залізниці у Вінницькій області
 Ставки — зупинний пункт Одеської залізниці у Миколаївській області

Див. також 
 Ставкі
 Спортивні ста́вки